Campobelensi – abitanti di Campo Belo do Sul
Campobelensi – abitanti di Campo Belo
Campobelensi – abitanti di Campos Belos